Irving Park peut désigner :

Lieux 
Irving Park, un quartier de la ville de Chicago (Illinois, États-Unis)

Autres 
 Deux stations du  métro de Chicago :
Irving Park sur la Ligne bleue ;
Irving Park sur la Ligne brune.

Homonymie